Župnija Sv. Duh na Ostrem vrhu je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Duh na Ostrem vrhu
Dekanija Maribor